Персийски може да се отнася до:

 Персия – за неща от, на или свързани с Персия
 перси – основната етническа група в Иран, Афганистан и Таджикистан
 персийски език – език, говорен предимно в Иран, Афганистан и Таджикистан